U 92 bezeichnet:
 SM U 92, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 92 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 U 92 für Uran das chemische Element mit der Ordnungszahl 92

U92